Купата на УЕФА 1984/85 е 14-ото издание на този турнир.

Първи кръг

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1984/85
 Купа на носителите на купи 1984/85

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1984/85

Лига Европа